Ся Тяньсян (; 11 сентября 1993, Китай) — китайский профессиональный хоккеист. Нападающий клуба ВХЛ «ОРДЖИ» и сборной Китая по хоккею с шайбой.

Биография 
Воспитанник хоккейного клуба «Цицикар» из одноимённого города. В сезоне 2009/10 дебютировал в китайской хоккейной лиге, стал чемпионом страны. Сыграл за юниорскую национальную команду Китая на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юношей 2010 года, в третьем дивизионе. В 2010 году перешёл в команду «Харбин», уже в новом клубе завоевал второй титул чемпиона Китая. Во втором дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниоров 2011 года был капитаном сборной. Сезон 2011/12 провёл в «Харбине», также в 2012 году выступал на молодёжном чемпионате мира.

В 2012 году подписал контракт с командой Азиатской хоккейной лиги «Чайна Дрэгон». В азиатской лиге сыграл 40 матчей, забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи. Был капитаном команды на молодёжном чемпионате мира 2013 года, также дебютировал за основную сборную страны во втором дивизионе чемпионата мира, сыграл 1 матч.

В сезоне 2013/14 в Азиатской хоккейной лиге провёл 40 встреч, отметился 6 шайбами и 6 голевыми пасами. На чемпионате мира 2014 года сыграл 5 матчей, отметился двумя шайбами и столькими же голевыми передачами. В сезоне 2014/15 вернулся в «Харбин», где отыграл два сезона. Выступал за сборную на чемпионатах мира 2015 и 2016 года во втором дивизионе. В 2015 году на первенстве планеты провёл 5 матчей, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. В 2016 году в 5 матчах один раз забросил шайбу в ворота соперника, голевыми передачами не отметился.

В 2016 году подписал контракт с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар». 1 сентября 2016 года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче против хабаровского «Амура». Всего в лиге сыграл 15 матчей, очков за результативность не набрал. Во втором дивизионе чемпионата мира 2017 года сыграл 5 матчей, забросил 4 шайбы и отметился 2 голевыми передачами. Участвовал в зимних Азиатских играх в Саппоро.

В сезоне 2017/18 провёл 3 матча в Высшей хоккейной лиге за команду «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», в сезоне 2019/20 — 6 матчей за ОРДЖИ.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Китая
Игроки ХК «Цицикар»
Игроки ХК «Харбин»
Игроки ХК «Чайна Дрэгон»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян»
Игроки ХК ОРДЖИ